Нимфейский договор:

 Нимфейский договор 1214 года между Никейской и Латинской империями.
 Нимфейский договор 1261 года между Никейской империей и Генуэзской республикой.

 

История Византии